Club Atlético de Madrid o  Atlético de Madrid pueden hacer referencia a alguna de las siguientes entidades deportivas, relacionadas todas ellas con el Club Atlético de Madrid.

 Club Atlético de Madrid,  es un club de fútbol español de la ciudad de Madrid, fundado en 1903.
 Club Atlético de Madrid "B", es el equipo filial de fútbol del Atlético de Madrid.
 Club Atlético de Madrid "C", fue un equipo de fútbol español y segundo filial del Club Atlético de Madrid. Fue fundado en 1972 y desapareció en 2015.
 Club Atlético de Madrid (balonmano), fue la sección de balonmano del Club Atlético de Madrid. Fue fundado en 1947 y desapareció en 1994.
 Club Balonmano Atlético de Madrid, o Club Deportivo Básico Balonmano Neptuno, fue un equipo de balonmano. Fue fundado en 2011 y desaparecido en 2013
 Club Atlético de Madrid (baloncesto), fue la sección de baloncesto del Club Atlético de Madrid.
 Club Atlético de Madrid (rugby), fue la sección de rugby del Club Atlético de Madrid.
 Club Atlético de Madrid (Fútbol sala), fue la sección de fútbol saladel Club Atlético de Madrid.
 Atlético de Madrid Navalcarnero, es un equipo español de fútbol sala femenino situado en
 Atlético de Madrid (Superleague Fórmula), es un equipo de automovilismo1 que compite en la Superleague Fórmula, con el nombre del Club Atlético de Madrid
 Club Atlético de Madrid (femenino), es la sección de fútbol femenino del Club Atlético de Madrid.